Бура́шевское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Калининского района Тверской области. На территории поселения находятся 67 населенных пунктов. Центр поселения — село Бурашево. Образовано в 2005 году, включило в себя территории Андрейковского, Бурашевского, Березинского, Езвинского и Ильинского сельских округов.

Географические данные 
 Общая площадь: 272 км².
 Нахождение: центральная часть Калининского района, к югу от города Тверь.
 Граничит:
 на севере — с городом Тверь,
 на северо-востоке — с Щербининским СП,
 на юго-востоке — с Тургиновским СП,
 на западе — с Верхневолжским СП,
 на северо-западе — с Никулинским СП.

Транспорт 
Поселение пересекают автомагистраль «Москва — Санкт-Петербург» (Тверская окружная дорога) и автодорога «Тверь — Тургиново» (Бурашевское шоссе).

Экономика 
На территории поселения расположены индустриально-промышленные зоны «Боровлёво-1» и «Боровлёво-2».
Сельхозпредприятия: СПК «Андрейково», ООО «Березино», СПК «Измайлово», ЗАО им. Морозова.

Население 
На 01.01.2008 — 4905 человек.

Населенные пункты 
На территории поселения находятся следующие населённые пункты:

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 11 октября 2018 года деревня Алексеевское (в районе с. Покровское) переименована в деревню Малое Алексеевское.

Бывшие населенные пункты 
На территории поселения исчезли деревни Демьяново (в 1999), Ивашино (в 1999), Котово, Григорьево и другие.

Известные люди 
 В деревне Яменское родился советский военачальник, генерал-майор Михаил Алексеевич Курочкин.
  В деревне Слободка родился Герой Советского Союза Арсений Иванович Морозов.

Примечания 

Сельские поселения Тверской области
Муниципальные образования Калининского района Тверской области